Künga Nyingpo (tib. kun dga’ snying po) bezeichnet folgende Personen:

 Sachen Künga Nyingpo
 Taranatha